Ксенија Мартинов Павловић (Нови Сад, 10. април 1948 — Нови Сад, 22. јануар 2015) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица. 

Њен син је глумац Игор Павловић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Превара из љубави ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сирома’ сам ал’ сам бесан || /
|-
| 1972. || Униформе ТВ мини серија || /
|-
| 1972. || Поп Ћира и поп Спира ТВ филм || Евица
|-
| 1973. || Самртно пролеће || /
|-
| 1973. || Бећарски дивани ТВ филм || /
|-
| 1978. || Избацивач ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пет жена, а из наше куће ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || Широко је лишће || Анђа као девојка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Јевреји долазе || Новка (као Ксенија Мартинов-Павловиц)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2007. || Мера за меру ТВ филм || Калуђерица Франциска (као Ксенија Мартинов-Павловић)
|-
| 2009. || Срце је мудрих у кући жалости || Тетка са острва (као Ксенија Павловић)
|}

Спољашње везе 

Рођени 1948.
Умрли 2015.
Српске глумице
Југословенски глумци
Новосађани